Višnjica je lahko:
 Višnjica i Medovići (Bosna in Hercegovina)
 Višnjica, Vrgorac (Hrvaška)
 Višnjica, Jasenovac (Hrvaška)
 Višnjica, Sopje (Hrvaška)
 Višnjica, Črna gora
 Višnjica (reka)